

Geografia
 Monte Vinson – montagna dell'Antartide

Persone
 Carl Vinson (1883-1981) – politico statunitense
 Eddie Vinson (1917-1988) – sassofonista statunitense
 Fred Vinson (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Frederick Moore Vinson (1880-1953) – politico e giurista statunitense
 Helen Vinson (1905-1999) – attrice statunitense
 Jean-Daniel Vinson (1938-2021) – ex cestista francese
 Maribel Vinson (1911-1961) – pattinatrice artistica su ghiaccio e allenatrice di pattinaggio su ghiaccio statunitense
 Sharni Vinson (1983) – attrice e ballerina australiana
 Tripp Vinson (...) – produttore cinematografico statunitense

Altro
 Sindrome di Plummer-Vinson – triade clinica
 USS Carl Vinson – portaerei a propulsione nucleare della U.S. Navy